Маньчжурія — історична держава
 Маньчжурія — історичний регіон у Східній Азії
 Маньчжурія (місто) — місто в Китаї
 Маньчжурія (аеропорт) — аеропорт, що обслуговує місто Маньчжурія
 Маньчжурія (станція) — залізнична станція міста Маньчжурія
 Маньчжурія (кінокомпанія) — японська кінокомпанія, що діяла в Маньчжоу-го в 1930—1940-х роках.